Battaglia di Canton (marzo 1841)
Battaglia di Canton (maggio 1841)
Battaglia di Canton (1856)
Battaglia di Canton (1857)